Love and Rockets: história em quadrinhos
 Love and Rockets: banda britânica
 Love and Rockets: quarto álbum da banda homónima.